Черемухово — деревня в Харовском районе Вологодской области.

Входит в состав сельского поселения Харовское (до 2015 года — Михайловского).

Расстояние по автодороге до районного центра Харовска — 12 км, до центра муниципального образования Михайловского — 5 км. Ближайшие населённые пункты — Спасская, Обориха, Борисиха.

История 
В 1966 г. указом президиума ВС РСФСР деревня Чертунья переименована в Черемухово.

Население

Примечания

Ссылки 
 Черемухово в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Харовского района
